Karlsson sur le toit () est une série de romans de l'écrivain suédois Astrid Lindgren. Très populaires, ils ont fait l'objet de nombreuses adaptations en Suède dont :
 Världens bästa Karlsson (1974), film réalisé par Olle Hellbom ;
 Karlsson på taket (2002), film d'animation réalisé par Vibeke Idsøe.